Istanbul Cup 2020, właśc. TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Istanbul Cup rozgrywany w dniach 8–13 września 2020 roku w Stambule na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 225 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Turcji
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19